Seznam divizij z zaporedno številko 61.

Seznam 
 Pehotne
 61. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 61. pehotna divizija »Sirte«
 61. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)

 Konjeniške
 61. konjeniška divizija (ZDA)

Glej tudi